

Fumetto 
 Ragazza invisibile (Invisible Girl) – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Musica 
 Invisible Girl – album dei The King Khan & BBQ Show del 2009
 Invisible Girl – singolo di Cristina Donà del 2004, dall'album Cristina Donà